Бондур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бондур, Валерий Григорьевич (род. 1947) — российский учёный-океанолог, доктор технических наук, академик РАН.
 Бондур, Сергей Алексеевич (род. 1964) — советский артист балета и балетмейстер.

См. также 
 Бондури — село на Украине, находится в Гайсинском районе Винницкой области.